Teodot je ime, ki ga ima:
Teodot iz Aetolije (3. st. pr. n. št.)
Teodot Hemiolius (3. st. pr. n. št.)
Teodot iz Hiosa (1. st. pr. n. št.)
Teodot Carigrajski (2. st. n. št.)
Teodot Rimski (3. st. n. št.)
Teodot iz Ancyre (mučenec) (4. st. n. št.)
Teodot (praefectus urbi), Praefectus urbi v Carigradu
Teodot iz Ancyre (škof) (5. st. n. št.)